Die Liste der Fußballnationalspieler der DDR führt alle 273 Fußballspieler auf, die zwischen 1952 und 1990 vom Deutschen Fußball-Verband (DFV) in einem A-Länderspiel der Fußballnationalmannschaft der DDR eingesetzt wurden. Rekordspieler und -torschütze mit 98 Einsätzen und 53 Toren ist Joachim Streich. Entsprechend der FIFA-Regelung zu Länderspielen sind die Spiele bei Olympischen Spielen ab 1960 nicht in dieser Liste berücksichtigt; siehe dazu Liste der Spieler der Fußballolympiaauswahl der DDR.

Nationalspieler des DFV 
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Erster Einsatz: Nennt das Datum, an dem der Spieler zum ersten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Letzter Einsatz: Nennt das Datum, an dem der Spieler zum letzten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 SC/FC/BSG: Nennt den/die Sport- oder Fußballclubs oder Betriebssportgemeinschaften, bei dem der Spieler während seiner Nationalmannschaftskarriere aktiv war.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Liste der deutschen Fußballnationalspieler

Weblinks 
 DDR-Nationalspieler auf kicker.de (enthält auch Spieler der Olympiaauswahl)
 Matthias Arnhold: East Germany - Record International Players. RSSSF (nach FIFA-Lesart)

!
!Spieler
DDR